

Film
The Embarrassment of Riches – cortometraggio del 1913 diretto da Charles M. Seay
The Embarrassment of Riches – film del 1918 diretto da Edward Dillon

Letteratura 
 Il disagio dell'abbondanza (The Embarrassment of Riche) – saggio di Simon Schama del 1987